Суперкубок Китаю з футболу 2003  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 січня 2004 року між чемпіоном Китаю клубом Шанхай Шеньхуа та володарем кубка Китаю клубом Бейцзін Гоань.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goalzz

2003
Китай
Січень 2004
2003 у китайському спорті